Casimir II est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens:

Casimir II, duc de Wiślica (de 1166 à 1173), duc de Cracovie et duc de Sandomierz à partir de 1177, duc de Mazovie et de Cujavie à partir de 1186. 
Casimir II, duc de Łęczyca (1288 - 1294).